Ubá (gemeente), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Ubá (microregio), microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais